Стоквелл () — английская фамилия. Известные носители:

  — американский актёр и певец.
  — американский актёр.
 Стоквелл, Джон (род. 1961) — американский актёр, продюсер, режиссёр кино.
 Стоквелл, Дин (1936—2021) — американский актёр.